Four Seasons () — времена года. Также может означать:

 The Four Seasons — американская музыкальная группа, особенно популярная в 1960-е годы
 Four Seasons Hotels and Resorts — канадская компания, оператор сети гостиниц
 Four Seasons Centre — оперный театр в Торонто (провинция Онтарио, Канада).
 Four Seasons Hotel Miami — небоскрёб в Майами, самое высокое здание штата Флорида.
 Four Seasons of Love — четвёртый студийный альбом американской певицы диско Донны Саммер.

См. также 
 «Четыре сезона» () — сборник повестей Стивена Кинга (1982).